Le NEC Red Rockets (NECレッドロケッツ) sono una società pallavolistica femminile giapponese, con sede a Kawasaki, militanti nel massimo campionato giapponese, la V.Premier League. Il club appartiene alla NEC Corporation.

Storia

Cronistoria

Rosa 2014-2015

Palmarès

1987-88, 1996-97, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2014-15, 2016-17

1997, 2001

2016

2015

Pallavoliste

Collegamenti esterni